Classe Formidable (frégate)
 Classe Trident (PATRA)